Comitatul Trinity sau Trinity County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Trinity County, California
 Trinity County, Texas